Naselja u BiH
 Skipovac Donji, naselje u općini Bosansko Petrovo Selo
 Skipovac Gornji, naselje u općini Bosansko Petrovo Selo